Села:
 Волоське — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Волоське — Хмельницька область, Деражнянський район
Залізниця:
 Волоське — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Волоське Село